We kan henvise til flere artikler:

Underholdning

Film og tv 
 We (eksperimentalfilm), dansk eksperimentalfilm fra 1969 instrueret af Niels Schwalbe
 We (film fra 1982), en tysk film baseret på Yevgeny Zamyatins roman fra 1921
 We (film fra 2006), en film om den indiske forfatter/aktivist Arundhati Roy
 WE (film fra 2011), en film med Lee Beom-soo
 We (kortfilm fra 2015), en dansk kortfilm
 We (tv-kanal), en malayalam-sproget indisk tv-kanal
 We TV, amerikansk betalingskanal
 W.E., en film fra 2011 instrueret af Madonna

Spil 
 Winning Eleven, en fodboldspil
 Wood Elves (Warhammer)

Litteratur 
 "WE" (bog fra 1927), en selvbiografi af Charles Lindbergh
 We (roman), en roman fra 1921 af Yevgeny Zamyatin

Musik 
 We (band), et norsk band
 We™, en elektronisk musikgruppe
 "We", en sang af Joy Williams fra Genesis (Joy Williams-album)
 "We" (sang), en sang af den sydkoreanske pigegruppe Pledis Girlz
 "We", en sang af det danske heavy metalband Volbeat fra deres album Guitar Gangsters & Cadillac Blood fra 2008
 We (album), et album fra 2016 af Leo Ieiri
 We (Winner EP), en EP fra 2019 af Winner
 We (EXID EP), en EP fra af EXID

Sprog 
 We (kana), en overflødigt japansk tegn
 Wè sprog, et sprog i Elfenbenskysten